José Gómez puede referirse a:

 José Gómez Acebo (1860-1932), político español - Ministro de España;
 José Gómez de la Cueva "Johan Carballeira" (1902-1937), periodista gallego;
 José Gómez Fresquet (1939-2007), artista gráfico cubano;
 José Gómez Gordóa (1913-2005), abogado mexicano;
 José Gómez-Imaz Simón (1838-1903), marino y político español;
 José Gómez del Moral (1931-), ciclista español;
 José Gómez de Navia (1758-) grabador español
 José Gómez Moreno "José Moreno" (1933-2007), actor español;
 José Gómez Ocaña (1860-1919), médico español;
 José Gómez Ortega "Joselito el Gallo o Gallito" (1895-1920), torero español;
 José Gómez Ortega (1813-1886), político español, diputado de las cortes de 1876;
 José Gómez Osorio (1882-1940), dirigente socialista español;
 José Gómez Romero "Dyango" (1940-), cantante español;
 José H. Gómez (1951-), arzobispo católico, estadounidense, nacido en México;
 José Gómez Lucas (1944-2014), ciclista español